Het Italiaans voetbalkampioenschap 1913/14 was het zeventiende kampioenschap (Scudetto) van Italië. Zoals het voorgaande seizoen werd de competitie opgedeeld tussen Noord- en Zuid-Italië.

FBC Casale werd voor de eerste en enige maal landskampioen.

Noord-Italië

Kwalificatie

Groep 1 (Piëmont-Ligurië)

Eindstand

Uitslagen

Groep 2 (Piëmont-Lombardije)

Eindstand

Uitslagen

Groep 3 (Lombardije-Veneto-Emilia Romagna)

Eindstand

Uitslagen

Finaleronde

Eindstand

</center>

Uitslagen

Zuid-Italië

Kwalificatie

Toscane

Eindstand

Uitslagen
 ¹ = 1-0 uitslag door de Italiaanse voetbalbond reglementair toegekend
 ² = 2-0 uitslag door de Italiaanse voetbalbond vanwege niet spelen toegekend

Latium

Eindstand

Uitslagen

Campania
Gespeeld op 25 januari en 2 februari

Finaleronde

Eerste ronde
Gespeeld op 2 en 9 maart

Tweede ronde
Gespeeld op 3 en 10 mei

Finale
Gespeeld op 5 en 12 juni

Kampioenenploeg
 Gallina I
 Maggiani
 Scrivano
 Rosa
 Luigi Barbesino
 Giuseppe Parodi
 Caira
 Angelo Mattea
 Giovanni Gallina II
 Amedeo Varese
 Bertinotti

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1913/14